Litera Könyvkiadó (1944–1945) temesvári könyvkiadó
 Litera Könyvkiadó (1969–1989) bukaresti könyvkiadó
 Litera Könyvkiadó (1989–2014) chișinăui és bukaresti könyvkiadó